Stănuleasa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stănuleasa (Sâmburești), Dorf im Kreis Olt
 Stănuleasa (Vitomirești), Dorf im Kreis Olt